

Bilješke 
NK Partizan Plaški je kažnjen oduzimanjem 2 boda

Izvori 

 NK Kupa Donje Mekušje: natjecanja 

1986-87 1
Karlovac-1